Faraday steht für:

Name folgender Personen:
 Ann Faraday (* 1972), britisch-australische Traumforscherin
 Michael Faraday (1791–1867), englischer Physiker und Chemiker, nach ihm wurde die Maßeinheit Farad benannt

Name folgender Schiffe:
 Faraday (Schiff, 1874), ein 1874 in Dienst gestellter Kabelleger
 Faraday (Schiff, 1923), ein Kabelleger, der den obigen ersetzte

Außerdem:
 (37582) Faraday, ein Asteroid
 Faraday (Mondkrater), benannt nach Michael Faraday
 Faraday-Effekt, ein magneto-optischer Effekt
 Faraday (Einheit), eine historische Maßeinheit der Ladungsmenge
 Faraday Future, ein US-amerikanischer Elektroautomobilhersteller
 Faradayscher Käfig
 Faradays Kerze
 Faraday-Konstante,  elektrische Ladung eines Mols einfach geladener Ionen
 Faraday-Vorlesung und -Preis

 Michael-Faraday-Preis
 Mount Faraday, Berg
 Kap Faraday, Kap an der Nordspitze von Powell Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Faraday Society
 Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions